Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
281e division d'infanterie (Allemagne)
281e division de sécurité (Allemagne)

URSS